El término confinamiento puede referirse, en esta enciclopedia:

 al confinamiento del color, en el marco de la cromodinámica cuántica, no observación de partículas con carga de color en estado libre, como los quarks;
 al confinamiento inercial de fusión, las condiciones necesarias para que se produzca la fusión nuclear venciendo la barrera culombiana, empleando láseres o campos electrostáticos;
 al confinamiento magnético;
 al confinamiento por pinzamiento, que consiste en la compresión de plasma en movimiento mediante la interacción de campos magnéticos opuestos;
 al confinamiento civil, la reclusión de personas dentro de límites o destierro a una residencia obligatoria;
 al confinamiento por la pandemia de COVID-19;
 en la biología, al confinamiento, el conjunto de medidas para evitar la dispersión, en el medio ambiente, de material biológico no deseado;
 al confinamiento postnatal de una mujer después de dar a luz, práctica tradicional en algunas culturas asiáticas;
 al confinamiento de un preso en una cárcel o prisión.